Brazeau – fiume del Canada
 Jay Brazeau – attore canadese
 monte Brazeau- cima delle Montagne Rocciose Canadesi